Каллан Маколифф (; род. 24 января 1995, Сидней, Австралия) — австралийский актёр.

Биография 
Маколифф родился в городе Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия. Начал сниматься на телевидении в возрасте восьми лет, появляясь в местных австралийских сериалах «Comedy Inc.» (2006) и «Большая волна» (2008). В американском кино дебютировал ролью в фильме Роба Райнера «Привет, Джули!» (2010), затем в фильме Ди Джея Карузо «Я — четвёртый» (2011) и в фильме «Великий Гэтсби» (2013).

Фильмография

Ссылки 

Киноактёры США